Le elezioni generali in Burundi del 2020 si sono tenute il 20 maggio per l'elezione del Presidente e il rinnovo dell'Assemblea nazionale.

Risultati

Elezioni presidenziali

Il totale dei voti validi risultante da sommatoria è pari a 4.311.704.

Elezioni legislative

Collegamenti esterni

2020
Burundi